Волонтёрство в Азербайджане зародилось не так давно. В 2009 был принят закон, направленный на развитие волонтёрской деятельности в стране. С того момента Баку — столица Азербайджана — стала не только местом проведения международных конференций, но и центром организаций различных волонтёрских проектов.

Количество добровольцев в Азербайджане растёт с каждым годом. В масштабных проектах, таких как Европейские игры и Игры исламской солидарности, принимает участие более 10 тысяч волонтёров.

Общественное объединение добровольцев Азербайджанской республики 
На данный момент существует более 300 негосударственных молодёжных организаций, которые осуществляют подготовку будущих волонтёров. Одним из таких учреждений является Общественное объединение добровольцев Азербайджанской республики, основанное в 2000 году. Целями данной организации являются:

 Развитие волонтёрской деятельности;

 Защита уязвимой части населения;

 Разрешение социальных и экологических проблем;

 Продвижение демократии в Азербайджане путем просвещения населения в области прав человека;

 Пропаганда здорового образа жизни и борьба с наиболее распространёнными заболеваниями, такими как ВИЧ, СПИД и т. д.;

 Защита национальных и моральных ценностей.

I Форум студентов-волонтёров 
14 декабря 2015 года при поддержке министерства образования Азербайджанской Республики в Баку был проведён первый форум студентов-волонтёров. Целью данного мероприятия выступала популяризация волонтёрского движения.

В форуме приняли участие руководитель отдела гуманитарной политики аппарата президента Фатма Абдуллазаде, министр образования Микаил Джаббаров, министр молодёжи и спорта Азад Рагимов, депутаты, ректоры университетов, а также более 400 студентов из 16 университетов. Они обсудили проблемы и динамику развития волонтёрской деятельности в стране.

Кроме того состоялась презентация программы студентов-волонтёров «BIR», которая является пилотным проектом, охватывающим 10 высших учебных заведений в Баку, Сумгаите и Гяндже.

В рамках этой программы студенты участвуют в волонтёрской деятельности по шести различным направлениям, соответствующим модели «реальной студенческой жизни».

Волонтёрство на Европейских играх 
Европейские игры состоялись в столице Азербайджана в июне 2015 года. Это было масштабное событие, в котором участвовало более 10 000 волонтёров со всех уголков планеты.

Добровольцы на Европейских играх были известны как Хранители огня.

Это название символизировало тепло и гостеприимство азербайджанцев, а также показывало, что волонтёры сыграли большую роль в организации данного мероприятия.

В 320 спортивных секциях, на 20 площадках Хранители огня встречали гостей и спортсменов, организовывали мероприятия и сопровождали представителей СМИ.

Волонтёрство на IV Исламских играх солидарности 
Около 13 000 добровольцев подали заявки на участие в IV Исламских играх солидарности, которые проходили в Баку в мае 2017 года. Все зарегистрированные кандидаты были приглашены на собеседование в Центр волонтёров Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта с 7 ноября 2016 года по 16 февраля 2017 года.

18 февраля 2017 года в рамках партнерства Операционного комитета Игр исламской солидарности и компании BP была запущена Программа по развитию волонтёров «Светлое будущее».

Основная цель программы — дать волонтёрам возможность сделать успешную карьеру в будущем и помочь в достижении их жизненных целей.

В программе было 3 основных направления:

 Подготовка волонтёров Баку-2017 к четвертым Играм исламской солидарности.

Этап подготовки к 4-м Играм исламской солидарности начался 21 февраля 2017 года. До апреля волонтёры, успешно прошедшие собеседование, должны были завершить обучение на тренингах «Ориентация», «Роли» и «Место проведения».

 Личностный рост и профессиональное развитие волонтеров

Начиная с 18 февраля, волонтёры участвовали в тренингах по различным социальным навыкам, таким как общение, ораторское искусство, лидерство, менеджмент, карьера и язык тела .

 Социальная деятельность

В период подготовки к Играм волонтёры участвовали в нескольких общественных мероприятиях.

Примечания 

Волонтёрство
Организации Азербайджана